Сезон 1955—1956 у Національній лізі А — 59-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1956
Швейцарія
Швейцарія